Vârtop se poate referi la:
Vârtop, Alba;
Vârtop, Constanța;
Vârtop, Dolj;
Denumiri similare
 Vărtop, un sat în regiunea Vidin, Bulgaria.